Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1938 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 21 janvier 1938. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Wilson et John Bromwich battent Nancye Wynne et Colin Long en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
9 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1938 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)